Békés (in slovacco: Békéš, in romeno: Bichiș) – città dell'Ungheria
 Comitato di Békés – antico comitato del Regno d'Ungheria
 Contea di Békés – contea dell'Ungheria attuale